Hochmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Hochmuth (1930–2012), deutscher Literaturwissenschaftler und SED-Kulturfunktionär
 Christian Nathanael Hochmuth (1703–1759), ev.-lutherischer Pfarrer und Kirchenlieddichter

 Gerhard Hochmuth (1927–2011), deutscher Biomechaniker
 Karl Hochmuth (1919–2002), deutscher Germanist, Pädagoge und Schriftsteller
 Karl von Hochmuth (1673–1736), deutsch-russischer General und Kriegsrat
 Ursel Hochmuth (1931–2014), deutsche Historikerin, Dokumentarin und Autorin
 Walter Hochmuth (1904–1979), deutscher Politiker

 Die Hochmuth ist auch ein Berg (1.364 m) über Tirol (Südtirol)

Siehe auch:
 Hochmut
 Hochgemuth
 Hohmuth